

Astronomia
 2488 Bryan – asteroide della fascia principale

Geografia
 Antartide
 Costa di Bryan – porzione della costa della Terra di Ellsworth
 Ghiacciaio Bryan – ghiacciaio sulla Costa di Lassiter

 Stati Uniti d'America
 Bryan – città della contea di Williams, Ohio
 Bryan – città della contea di Brazos, Texas
 Bryan – città fantasma della contea di Sweetwater, Wyoming

Onomastica
 Bryan – variante del nome proprio Brian

Persone
Alfred Bryan (1871-1958) – cantautore e pacifista statunitense
Bob Bryan (1978) – tennista statunitense
C.D.B. Bryan (1936-2009) – scrittore e giornalista statunitense
Daniel Bryan (1981) – wrestler statunitense
David Bryan (1962) – tastierista e compositore statunitense
Dora Bryan (1923-2014) – attrice britannica
Jane Bryan (1918-2009) – attrice statunitense
Jimmy Bryan (1926-1960) – pilota automobilistico statunitense
Joe Bryan (1993) – calciatore inglese
John Bryan (1911-1969) – scenografo britannico
Kavin Bryan (1984) – calciatore giamaicano
Luke Bryan (1976) – cantautore statunitense
Michael Bryan (1757-1821) – storico dell'arte e mercante inglese
Mike Bryan (1978) – tennista statunitense
Sabrina Bryan (1984) – ballerina, attrice e cantante statunitense
Sylvere Bryan (1981) – cestista dominicense con cittadinanza francese naturalizzato italiano
Taven Bryan (1996) – giocatore di football americano statunitense
William Jennings Bryan (1860-1925) – politico statunitense
Zachery Ty Bryan (1981) – attore statunitense